Михаи́л Медве́дев: Медведев, Михаил Александрович (1891—1964) — русский революционер, чекист, один из участников расстрела царской семьи.
 Медведев, Михаил Андреевич (род. 1935) — академик РАН, ректор Сибирского государственного медицинского университета (1974—1997) 
 Медведев, Михаил Георгиевич (1887—1919) — российский революционер, большевик, участник Гражданской войны.
 Медведев, Михаил Евгеньевич (1898—1937) — советский военный деятель, комбриг (1935).
 
 Медведев, Михаил Михайлович (1923—1977) — Герой Советского Союза.